

Населені пункти та їхні частини
 Подлесьна — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подлесьна — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подлесьна — частина села Стара Єдлянка в гміні Усцимув Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Подлесьна — частина села Карчовиці в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Подлесьна — осада в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки